Andrej Likar je lahko:

 Andrej Likar (1826–1865), duhovnik, nabožni pisec
 Andrej Likar (1948–), jedrski fizik